James Corry ist der Name folgender Personen:

* James Corry (Politiker, 1634) (1634–1718), irischer Militär und Politiker 
 James Corry, 1. Baronet (James Porter Corry; 1826–1891), irischer Politiker 
 James Corry (Politiker, 1895) (James Neilson Corry; 1895–1968), kanadischer Politiker 
 James Corry (Politikwissenschaftler) (James Alexander Corry; 1899–1985), kanadischer und Hochschullehrer